Иоганн V:
 Иоганн V (1302—1317) — маркграф Бранденбург-Зальцведельский.
 Иоганн V (1455—1516) — статхаудер Гельдерна и Зютфена, граф Нассау и Виандена.
 Иоганн V Валленроде (1370—1419) — рыцарь немецкого ордена; рижский архиепископ.
 Иоганн V Мекленбургский (1418—1442) — герцог Мекленбурга в 1436—1442 годах. См. также 
 Иоганн I
 Иоганн II
 Иоганн III
 Иоганн IV
 Иоганн VI